

Cinema 
Innamorata è un film erotico del 1995, diretto da Ninì Grassia.

Musica 
Innamorata/Il vascello – 45 giri de I Cugini di Campagna del 1974
 Grand hotel/Innamorata io – 45 giri di Patty Pravo del 1976
Innamorata, innamorato, innamorati – album del cantante Toto Cutugno del 1981
 L'innamorata – singolo di Dalida del 1984
Innamorata – album di Pat Benatar del 1997
Innamorata – singolo di Laura Pausini del 2016

Teatro 
Innamorata

Televisione 
Innamorata o Eredità d'amore è il titolo di una telenovela peruviana.